Brad Finstad – politico statunitense
 Harald Finstad – calciatore norvegese, portiere
 Suzanne Finstad – giornalista, produttrice e avvocato statunitense
 Thomas Finstad – ex calciatore norvegese, attaccante